

Polska 
 Figura św. Jana Nepomucena w Głogowie
 Figura św. Jana Nepomucena w Nowej Rudzie (ul. Cmentarna)
 Figura św. Jana Nepomucena w Nowej Rudzie (ul. Piastów)
 Figura św. Jana Nepomucena w Olsztynie
 Figura św. Jana Nepomucena w Poznaniu
 Figura św. Jana Nepomucena w Warszawie

Ukraina 
 Figura św. Jana Nepomucena w Buczaczu

Zobacz też 
 Pomnik św. Jana Nepomucena